Die Liste enthält die offiziellen wie inoffiziellen Länderspiele der russischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Die FIFA zählt auch das Spiel am 6. Oktober 1991 im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Ungarn für Russland, das aber noch von der sowjetischen Mannschaft bestritten wurde.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der russischen Mannschaft angegeben.

 Ergebnis: Höchster Sieg und höchste Niederlage sind fett markiert
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der russischen Mannschaft (höchster Sieg = fett gedruckt)
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der russischen Mannschaft (höchste Niederlage = fett gedruckt)

1992–1999

2000–2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Einzelnachweise 

Russland
!Landerspiele der russischen Nationalmannschaft der Frauen